Лазарев, Михаил:
 Лазарев, Лазарь Аркадьевич (1900—1952) — российский режиссёр, актёр.
 Лазарев, Лазарь Екимович (1797—1871) — российский полковник, один из организаторов переселения армян из Персии в Восточную Армению.
 Лазарев, Лазарь Ильич (1924—2010) — российский литературный критик и литературовед.
 Лазарев, Лазарь Эммануилович (1822—1884) — ориенталист.